Blues wielkiego miasta (oryg. Big City Blues) – amerykański film 1932 roku, reż. Mervyn LeRoy
 Blues wielkiego miasta (oryg. Big City Blues) – amerykański film 1967 roku, reż. Clive Fleury